Joseph Bové, Bovet ou Beauvais (1784-1837), architecte français et russe, ayant œuvré en Russie impériale.
 Joseph Bové (né en 1929), biologiste luxembourgeois, membre correspondant de l'Académie française des sciences.
 Joseph Bové, dit José Bové (né en 1953), syndicaliste agricole et militant altermondialiste français.

Référence